Die Corrida de Houilles (voller Name Corrida pédestre internationale de Houilles) ist ein Volks- und Straßenlauf, der seit 1972 Ende Dezember in Houilles stattfindet.

Geschichte 

Die Veranstaltung wurde vom heutigen Bürgermeister Alexandre Joly in Anlehnung an die Corrida Internacional de São Silvestre in São Paulo ins Leben gerufen. Seit 1978 gibt es einen vom Volkslauf separierten Lauf der Asse. Bis 1995 liefen die Männer eine Strecke von etwa 9,6 km und die Frauen eine Strecke von rund 6,3 km. Seitdem bewältigen beide Geschlechter eine Distanz von 10 km. Anlässlich des 150. Jahrestages der Abschaffung der Sklaverei wurde 1997 der Lauf Victor Schœlcher gewidmet. 1999 kam es wegen eines Sturmes zu einer Absage; die angereisten Läufer beteiligten sich bei den Aufräumarbeiten.

Strecke 

Drei Runden sind durch Houilles zu laufen. Der Start ist auf der Place du 14 Juillet, das Ziel auf der Place Michelet.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 27:12 min, Daniel Ebenyo (KEN), 2019
 Frauen: 30:32 min, Norah Jeruto (KEN), 2019

Siegerliste 

Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Seit 1996

1972–1995

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in der Île-de-France
Houilles
Gegründet 1972